Seyhan Kurt né à Grenoble (Commune de Bourgoin-Jallieu) en 1971 est un poète, écrivain, sociologue et anthropologue naturaliste, humaniste et mystique franco-turc.

Biographie 
Il a fait ses études à l'école Les Marronniers et à l'école Jean Jaures-La Verpillere (38). Il a regroupé ses toiles abstraites de 1991-1992 dans deux expositions personnelles à Mersin. Il a également étudié pendant 2 ans la littérature française à l'Université de la République. Il a suivi des cours d’écriture dramatique à İzmir. Et a été diplômé de l’Université Selçuk (Konya) avec sa thèse qui avait pour sujet « La Théorie de la Simulation, La Société et La Culture de la Consommation chez Jean Baudrillard ».
En 1998, il a écrit « L'Aphasie de la Tristesse » (Hüznün Sözyitimleri), qui fut sa première œuvre dans le genre essai. Il a traité dans cette œuvre les problèmes tels que les personnes qui s’éloignent d’elles-mêmes et du monde, les désastres provoqués par les guerres, la paix et l’amour de l'humanité  et l’existentialisme. 
Il a été l’éditeur de la série d’articles « Les Etudes Ottomanes sur la Philosophie » préparés par les académiciens du département de la Philosophie de l’Université Atatürk. Il a obtenu son master à l'Université d'Ankara, Faculté de Langue, Histoire et Géographie, Département d'Anthropologie (DTCF).

En 2020, il prend la direction éditoriale de l'ouvrage de Falih Rıfkı Atay intitulé Taymis Coasts (1934), épuisé depuis de nombreuses années, contient des analyses politiques, sociologiques et anthropologiques de ses observations en Angleterre et en Europe.

Son dernier livre, Architecture, Arrangement et Practique Chez la Maison Turque, a été publié par Editions İletişim à Istanbul en 2021. Dans ce livre, il a examiné l'architecture, la vie quotidienne et les arrangements de la maison turque du XIXe siècle à nos jours. À propos de ce livre, le journaliste Işın Eliçin a interviewé Seyhan Kurt sur la chaîne Mediascope. Son livre a été introduit par un article dans un magazine (The Review of Life Studies) à Tokyo par Ahmet Testici.

Certains de ses poèmes écrits entre 1990 et 2017 ont été traduits en français, anglais, allemand, grec et estonien.

Ses poèmes ont été édités dans les revues littéraires Varlik, Jurnale, Yom Sanat, Le Poète travaille, Cali, Tohum, Turk Dili.

Influencé par Mahatma Gandhi, Jean-Jacques Rousseau, Jean Baudrillard, Susan Sontag, René Guénon, Nazım Hikmet, Mevlana, Jacques Derrida, Charles Baudelaire, Louis Aragon, Gilles Deleuze, Henry David Thoreau.

Livres publiés  
 Ferme tes yeux (Kapa gözlerini), 1993.
 Destinos (Destin), 1995.
 L'Aphasie de la Tristesse (Hüznün sözyitimleri), 1998.
 Tract (El ilanı), 2002.
 Sur Jean Baudrillard (thèse non éditée), 2002.
 Les Eaux qui coulent en nous (Bizden geçen sular), 2004.
 Le Voyageur (Seyyah), 2010.
 à tout le monde et à personne (2017)
 Architecture, Arrangement et Practique Chez la Maison Turque (2021)

 Éditions de référence 
 The House: Beyond Residing, On the Book by Seyhan Kurt From Household to Home State: Architecture, Arrangement and Practice in "Turkish House", Ahmet Testici, The Review of Life Studies, Tokyo, 2022
 Alienation of The Individual Due To His Conflict With Modernity: Seyhan Kurt's "Speechlessness"Faculty of Sciences and Humanities, English Language and Literature - Konya, 2002, by Emre Dagli, Ass. Prof. Dr. Gülbün Onur.
 Seyhan Kurt: Poete Maudit- Un Essai sur Les Eaux Qui Coulent en Nous, Dr.Hüseyin PALA, Revue Littéraire Ayraç 15, İstanbul 2011.
 Tract, Yasemin Şen, Le Matin (Sabah), , İstanbul.
 Journal de la langue turque; , Feyza Hepcilingirler, La Republique(Cumhuriyet), , İstanbul.
 Dialogue Avec Seyhan Kurt, Prof. Mehmet Tekin, Revue Littéraire Ayraç 19, İstanbul 2011.

Liens externes 
http://mersin-targovishte.blogspot.com/2007_10_01_archive.html
http://www.pen.org.tr/en/uyeler/seyhan.kurt
http://bonjourlafrance.net/france-city/grenoble-france/grenoble.htm

Notes et références 

Étudiant de l'université Selçuk
Écrivain turc
Poète turc
Écrivain français du XXe siècle
Écrivain français du XXIe siècle
Poète français du XXe siècle
Poète français du XXIe siècle
Naissance en décembre 1971
Naissance à Grenoble
Diaspora turque